Baruch-Apokalypse bezeichnet:

Griechische Baruch-Apokalypse
Syrische Baruch-Apokalypse

Siehe auch:
 Paralipomena Jeremiae (auch: 4. Baruch)